William Smellie (gynaecoloog)
William Smellie (encyclopedist)